Herolt ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Helena Herolt (1668–1730), Blumen und Insektenmalerin
 Johannes Herolt (* um 1380–1468), Theologe

Siehe auch:

 Herold